Stati Uniti d'America
 Oneonta – capoluogo della Contea di Blount, Alabama
 Oneonta – città della Contea di Otsego, New York
 Oneonta – città (town) della Contea di Otsego, New York